Au moins sept navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Crane:
 Le  était un navire de 24 canons vendu en 1629.
 Le  était un navire acheté en Amérique du Nord et vendu en 1783.
 Le  était une goélette de classe Cuckoo à 4 canons naufragée en 1808.
 Le  était un brick-sloop de  lancé en 1809. Il a sombré avec la perte de tout son équipage en 1814.
 Le  était un brick de 6 canons lancé en 1839 et vendu en 1862.
 Le  était un destroyer de classe Star lancé en 1896 et démantelé en 1919 après la fin de la Première Guerre mondiale.
 Le  était un sloop de classe Black Swan modifié lancé en 1942 et démantelé en 1965.

Crane